Rudnja (russisch, ukrainisch und weißrussisch Рудня) ist der Name folgender Ortschaften:

in Russland:
 Rudnja (Smolensk), Kleinstadt in der Oblast Smolensk
 Rudnja (Wolgograd), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolgograd
 Dörfer:
 Rudnja (Brjansk, Dubrowka), in der Oblast Brjansk, Rajon Dubrowka
 Rudnja (Brjansk, Klimowo), in der Oblast Brjansk, Rajon Klimowo
 Rudnja (Brjansk, Mglin), in der Oblast Brjansk, Rajon Mglin
 Rudnja (Brjansk, Potschep, Baklan), in der Oblast Brjansk, Rajon Potschep, Landgemeinde Baklan
 Rudnja (Brjansk, Potschep, Dmitrowo), in der Oblast Brjansk, Rajon Potschep, Landgemeinde Dmitrowo
 Rudnja (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Rudnja (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Rudnja (Pskow, Newel), in der Oblast Pskow, Rajon Newel
 Rudnja (Pskow, Sebesch), in der Oblast Pskow, Rajon Sebesch
 Rudnja (Pskow, Uswjat), in der Oblast Pskow, Rajon Uswjat
 Rudnja (Pskow, Welikije Luki, Borki), in der Oblast Pskow, Rajon Welikije Luki, Landgemeinde Borki
 Rudnja (Pskow, Welikije Luki, Poretschje), in der Oblast Pskow, Rajon Welikije Luki, Landgemeinde Poretschje
 Rudnja (Saratow), in der Oblast Saratow
 Rudnja (Smolensk, Chislawitschi), in der Oblast Smolensk, Rajon Chislawitschi
 Rudnja (Smolensk, Demidow), in der Oblast Smolensk, Rajon Demidow
 Rudnja (Smolensk, Duchowschtschina), in der Oblast Smolensk, Rajon Duchowschtschina
 Rudnja (Smolensk, Jerschitschi), in der Oblast Smolensk, Rajon Jerschitschi
 Rudnja (Smolensk, Potschinok), in der Oblast Smolensk, Rajon Potschinok
 Rudnja (Smolensk, Welisch), in der Oblast Smolensk, Rajon Welisch
 Rudnja (Twer, Sapadnaja Dwina), in der Oblast Twer, Rajon Sapadnaja Dwina
 Rudnja (Twer, Scharkowski), in der Oblast Twer, Rajon Scharkowski
 Rudnja (Woronesch), in der Oblast Woronesch

in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Letytschiw, siehe Rudnja (Letytschiw)

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Rudnja (Browary)

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Rudnja (Sambir)

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja, siehe Rudnja (Dubrowyzja)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Rudnja (Kostopil)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Rudnja (Radywyliw)

 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Rudnja (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Landratsgemeinde Nowyna, siehe Rudnja (Korosten, Nowyna)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Landratsgemeinde Poliske, siehe Rudnja (Korosten, Poliske)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Rudnja (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Owrutsch, ehemalige Landratsgemeinde Ihnatpil, siehe Rudnja (Korosten, Ihnatpil)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Owrutsch, ehemalige Landratsgemeinde Rudnja, siehe Rudnja (Korosten, Rudnja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Olewsk, siehe Rudnja (Korosten, Olewsk)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Tschernjachiw, siehe Rudnja (Tschernjachiw)

 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda, siehe Rudnja (Seredyna-Buda)

 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Rudnja (Koselez)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka, siehe Rudnja (Korjukiwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky, siehe Rudnja (Ripky) (bis 2016 Proletarska Rudnja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja, siehe Rudnja (Tschernihiw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Rudnja (Tschernihiw)

 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Rudnja (Roschyschtsche)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Stara Wyschiwka, siehe Rudnja (Stara Wyschiwka)